Майкл Кли́нтон И́рби (; род. 16 ноября 1972, , Калифорния) — американский актёр. Наиболее известен по ролям сержанта первого класса Чарльза Грея в телесериале «Отряд «Антитеррор»» и детектива Ричарда Пола в телесериале «Почти человек».

Биография 

Майкл Ирби родился в Палм-Спрингс, Калифорния и вырос в Кабазоне, Калифорния. Его родителей зовут Эрни и Синди Ирби. У него есть два брата Джейсон и Эрнест III.

Личная жизнь 
Ирби женат на Сьюзен Матус, у них есть сын.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США